Оксана Юрьевна Кондра́тьева (род. 22 ноября 1985 года) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в метании молота.

Биография 
Победитель первенства России среди молодёжи в 2006 году (61.81).

Вице-чемпион молодёжного первенства России в 2007 году (60.32).

Вице-чемпион России 2009 года (67.84). Вице-чемпион России 2011 года (69.87).

Бронзовый призёр чемпионата России 2013 года (74.52).

На чемпионате мира 2013 года в Москве квалифицировалась в финал с результатом 73.89 с первой попытки.

В апреле 2021 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Кондратьеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Аннулированы её результаты, показанные со 2 июля 2013 года до начала срока дисквалификации.

Родители 
Мать — Людмила Кондратьева, заслуженный мастер спорта СССР (легкая атлетика);
Отец — Юрий Седых, заслуженный мастер спорта СССР (легкая атлетика).
Родители находятся в разводе.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации лёгкой атлетики России
 

Метатели молота России
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Легкоатлеты Москвы